Die Grenzebach Group ist ein international tätiges Familienunternehmen im Bereich Anlagenbau und Automatisierungstechnik und bietet Anlagen zur Lösung von Fertigungs- und Automatisierungsaufgaben.

Die drei Unternehmensbereiche der Grenzebach-Gruppe 'Glas', 'Baustoffe' und 'General Industry' bedienen die glas- und baustoff-produzierende Industrie, internationale Logistik-Konzerne, die  Automobil-, Luftfahrt- und Lebensmittelindustrie. Auch die mechanische und thermische Verfahrenstechnik gehören zu den Anwendungsfeldern.

Das Unternehmen beschäftigte im Jahr 2020 etwa 1.500 Mitarbeiter an vier Fertigungsstätten und Gesellschaften in Deutschland, Rumänien, USA, China, Belgien, Brasilien, Indien, Russland.

Gründung und Geschichte 
Mit sieben Mitarbeitern wurde die Grenzebach Maschinenbau GmbH 1960 im bayerischen Hamlar gegründet. Zu Beginn wurde eine Fertigung für Fördertechnik aufgebaut. Der Umsatz im ersten Jahr betrug rund 500.000 Euro. 1988 wurde die erste Niederlassung in den USA gegründet. 1998 folgte die erste Niederlassung in China. Grenzebach verfügt über eigene Fertigungswerke in Deutschland, den USA und in China.

Weblinks 

Grenzebach Maschinenbau GmbH

Einzelnachweise 

Maschinenbauunternehmen
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Donau-Ries)
Asbach-Bäumenheim
Gegründet 1960